— японская фамилия.

Известные носители 
 Мидзусима, Сэйдзи (род. 1966) — японский режиссёр аниме.
 Мидзусима, Цутому (род. 1965) — японский режиссёр аниме.
 Мидзусима, Ю (род. 1956) — японский сэйю.

См. также 
 Мидзусима — порт и промышленная зона в Курасики префектуры Окаяма.